Alexandre Bonnet, né le  à La Roche-sur-Yon (Vendée), est un footballeur français évoluant au poste de milieu de terrain à l'US Quevilly RM.

Biographie 
Ce gaucher formé à l’ES Rochelaise puis à Niort éclot à l’âge de 18 ans au sein du championnat national lors de la saison 2003-2004. 

Recruté par Toulouse à l’été 2005, il intègre d'abord l'équipe réserve avant d’avoir sa chance avec les professionnels. 

Il est appelé par René Girard et Philippe Bergeroo en 2007 pour intégrer l’équipe de France espoirs de football avec laquelle il prend part au Tournoi de Toulon 2007. Le , il est appelé par Jean Gallice, pour participer au Festival International de Toulon 2008. 

Il rejoint en prêt le CS Sedan Ardennes lors de la saison 2007-2008 qui évolue alors en Ligue 2. Il y réalise une saison pleine : 42 matchs (dont 36 en championnat) et 4 buts (dont 2 en championnat).

De retour dans le club de la ville rose (et en Ligue 1) pour la saison 2008-2009, il ne parvient pas à s'imposer et ne joue "que" 22 matchs dont seulement 10 titulaire et 16 en championnat, le tout sans aucun but marqué.

En , il signe un contrat de trois ans au Havre. Il s'impose au club dès sa première saison (35 matchs de Ligue 2) et s'installe durablement dans le club normand. En 2013, il prolonge son contrat de trois ans jusqu'en 2016 puis prolonge de nouveau de trois ans en 2015 pour en porter l'échéance à 2019. Il est capitaine du club normand depuis le début de la saison 2016-2017. Lors de la saison 2018-2019, il est avec Yohann Thuram l'un des deux délégués syndicaux de l'UNFP au sein du Havre AC.

Carrière

Palmarès 
 Vainqueur du Festival International Espoirs de Toulon en 2007.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Toulouse FC
Joueur du CS Sedan Ardennes
Joueur du Havre AC
Joueur de l'US Quevilly-Rouen Métropole
Naissance en octobre 1986
Naissance à La Roche-sur-Yon